Een formeel systeem

 formalisme (economie), een economische stroming
 formalisme (kunstbeschouwing), een methode om kunst te beschrijven
 formalisme (literatuurwetenschap), een theoretische literatuurstroming
 formalisme (muziek), een in de Sovjet-Unie gebruikte term om componisten te beschuldigen van anticommunisme (zie ook Zjdanovdoctrine)
 formalisme (gedrag), sterke nadruk op de uiterlijke vorm
 Formalisme, een stroming binnen de filosofie van de wiskunde
 Russisch formalisme, een stroming binnen de taalkunde en literatuurwetenschap (1915-1930)